Naumenko ist der Familienname folgender Personen:

 Gregg Naumenko (* 1977), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Lew Konstantinowitsch Naumenko (* 1933), russischer Philosoph 
 Nick Naumenko (* 1974), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Wolodymyr Naumenko (1852–1919), ukrainischer Lehrer, Lexikograf, Linguist, Musikwissenschaftler, Journalist, Philologe und Politiker

Siehe auch:
 Anatolij Naumänko (* 1941), ukrainischer Literaturforscher, Linguist und Professor
 Michail Sergejewitsch Naumenkow (* 1993), russischer Eishockeyspieler